Алекса́ндр Па́влович За́йцев:
 Зайцев, Александр Павлович (1926—1979) — командир орудия, сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Зайцев, Александр Павлович (род. 1937) — художник, профессор кафедры рисунка СПбГХПА им. А. Л. Штиглица.